Ульсан:

 Ульсан — город в юго-восточной части Южной Кореи.
 Ульсан Хёндэ — южнокорейский футбольный клуб из города Ульсан.